Юлиан Григорьевич Лавровский (; , с. Мшана близ г. Дукля Австрийская империя — , , Австро-Венгрия) — галицкий общественный и политический деятель, видный деятель русофильского и украинофильского движения. Юрист. .

Биография 
Родился в семье греко-католического священника. Окончил юридический факультет Львовского университета. До 1848 года работал во Львовском краевом суде.

Во время революции 1848—1849 годов в Австрийской империи был членом «Русского Собора». В 1848 году участвовал в работе Собора русских учёных, возглавлял заседание юридической секции.

В 1861 году, благодаря его усилиям было основано общество славянофильского и патриотического направления «Русская беседа», а в 1864 году — Театр «Русской Беседы». В 1861 году Ю. Г. Лавровский был избран послом (депутатом) Галицкого краевого сейма, с 1870 года был его вице-председателем.

Позже перешёл на украинофильские позиции.

Выступал за достижение украинско-польского компромисса в Галиции, отстаивал равноправие украинцев во всех сферах общественно-политической жизни и краевой администрации.

В 1870—1873 годах возглавлял культурно-просветительное общество «Просвита». Будучи депутатом краевого сейма и председателем «Просвиты» активно добивался открытия кафедры истории Украины во Львовском университете, введение обучения на украинском языке во всех классах Львовской академической гимназии (удалось реализовать в 1874 году), способствовал распространению украинских учебников на Буковине и Карпатской Руси, налаживанию культурных связей с Восточной Украиной. Участвовал в создании при обществе «Просвита» стипендиальных фондов и развитии благотворительной деятельности.

В 1870 году Ю. Г. Лавровский основал народническую украинофильскую газету «Основа», издававшуюся во Львове (1870—1872). Перевёл на украинский язык австрийский гражданский кодекс.

Похоронен на Лычаковском кладбище Львова.

Ссылки 
 Лаврівський Юліан

Юристы Украины
Юристы Австрии
Политики XIX века
Политики по алфавиту
Выпускники Львовского университета
Общественные деятели Украины
Послы Галицкого сейма 1-го созыва
Послы Галицкого сейма 2-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Галицкие русофилы
Участники Собора русских учёных
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Украины
Адвокаты XIX века
Похороненные на Лычаковском кладбище